Карбо́ванец () — многозначный термин.
 денежная единица Украинской державы в 1918 году.
 денежная единица Украинской Народной Республики в 1918—1920 годах.
 денежная единица Рейхскомиссариата Украина в 1942—1944 годах (карбованец Рейхскомиссариата Украина).
 украинское название имперского и советского рублей.
 денежная единица Украины в 1992—1996 годах (карбованец).